Голиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Голиково — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Голиково — село в Елецком районе Липецкой области.
 Голиково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Голиково — деревня в Клинском районе Московской области.
 Голиково — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Голиково — деревня в составе города Химки Московской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Голиково — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Голиково — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Голиково — село в Кременском районе Луганской области.

См. также 
 Голике
 Голиковка